Корри тен Бом (), полное имя Корнелия Йоханна Арнолда тен Бом (; , Амстердам, Нидерланды, — , Ориндж, Калифорния, США) — голландская христианка, создавшая во время нацистской оккупации Нидерландов подпольную организацию, спасшую множество евреев от уничтожения; праведник мира.

Биография 
Выросла в большой семье, глава которой владел часовой мастерской в Харлеме. Родители и тётя Корри, принадлежащие к Нидерландской реформатской церкви, имели дружеские отношения с множеством евреев, которых отец Корри особенно чтил как «богоизбранный народ». В 1920 году Корри уехала в Базель учиться часовому делу и после получения диплома в 1924 году начала работать в отцовской мастерской, став первой женщиной-часовщиком в Нидерландах. Кроме этого, она преподавала в воскресной школе своего прихода, для чего параллельно с работой прошла обучение как учительница Закона Божьего.

В 1940 году Германия оккупировала Нидерланды, после чего голландские евреи оказались под угрозой отправки в концлагеря. В мае 1942 года для их спасения в спальне Корри была возведена фальшивая кирпичная стена, за которой могли одновременно укрыться 5-7 человек. За полтора года в доме тен Бомов нашли убежище около 800 человек, как евреев, так и подпольщиков, однако постепенно возрастали трудности с добычей еды. Подослав провокатора, 28 февраля 1944 года гестапо устроило в доме безрезультатный обыск и арестовало тен Бомов. Они были отправлены в схевенингенскую тюрьму, где 16 марта Корри была помещена в одиночную камеру. В июне она вместе с сестрой Бетси была эвакуирована в концлагерь Герцогенбуш, откуда в сентябре они были переведены в концлагерь Равенсбрюк. Им удалось тайно переправить в лагерь Библию, и они читали её заключённым, чтобы укрепить их волю и помочь выжить. Незадолго до Рождества Бетси скончалась, и через несколько дней после её смерти Корри была освобождена. Позже она узнала, что её выпустили из-за канцелярской ошибки, и что где-то через неделю после её выпуска её ровесницы в Равенсбрюке были отправлены в газовую камеру. 

После войны тен Бом занялась созданием реабилитационных центров для жертв нацизма и проповедовала примирение между жертвами и преступниками. Она объездила со своими выступлениями более 60 стран. 

В 1947 году после выступления на очередной конференции она пережила личную встречу с бывшим надзирателем, одним из наиболее жестоких карателей и конвоиров в концлагере Равенсбрюк, офицером СС, который попросил ее о прощении.

Её главной темой стало прощение, возможное лишь благодаря Божьей помощи. Она написала несколько книг, а в 1975 году по её автобиографии The Hiding Place («Убежище») американский кинорежиссёр Джеймс Ф. Коллиер снял одноимённый фильм.

В 1967 году израильский Институт Катастрофы и героизма «Яд ва-Шем» удостоил её почётного звания «Праведник мира».

В 1977 году тен Бом переехала в южную Калифорнию. В следующем году она перенесла два инсульта: после первого у неё отнялась речь, а результатом второго стал паралич.

Скончалась в свой день рождения 15 апреля 1983 года после третьего инсульта.

За самоотверженность в годы войны королева Нидерландов удостоила тен Бом рыцарского звания. В её родном доме с 1988 года открыт музей, где восстановлен интерьер 1944 года.

Избранные сочинения 
 Gevangene en toch…, 1945.
 Maar één antwoord, 1950.
 Verslagen vijanden: over okkulte machten, 1966.
 De schuilplaats, 1972. — ISBN 90-6067-411-1.
 In het huis van mijn vader: de jaren vóór de Schuilplaats, 1976. — ISBN 90-6067-433-2.
 Zwerfster voor God, 1976. — ISBN 90-6067-263-1.
 Marsorders voor de eindstrijd, 1976. — ISBN 90-70048-02-7.
 Iedere dag nieuw: meditaties en gebeden, 1978. — ISBN 90-6067-466-9.
 Het beste deel komt nog, 1978. — ISBN 90-6067-067-1.
 Vertrouw op God, 1979. — ISBN 90-6067-120-1.
 Vader ten Boom: man Gods, 1979. — ISBN 90-6067-119-8.
 Leven in vreugde, 1979. — ISBN 90-6067-467-7.
 Vrijheid voor gevangenen, 1980. — ISBN 90-6067-150-3.
 Niet ik, maar Christus, 1983. — ISBN 90-6067-255-0.

Издания на русском языке 
Бом, Корри тен. Убежище. — М.: Свет Евангелия, 2004. — 256 с. — ISBN 5-93829-035-X.

Примечания

Ссылки 

 История Корри тен Бум. Как узница немецкого концлагеря простила своего надзирателя
 Биография Корри тен Бом
 «Убежище» в библиотеке Якова Кротова
 Сайт музея Корри тен Бом в Харлеме
 Выступления Корри тен Бом 
 Цитаты Корри тен Бом 

Проповедницы
Родившиеся в Амстердаме
Умершие от инсульта
Персоналии:Кальвинизм
Выжившие в концлагере Равенсбрюк
Персоналии:Холокост в Нидерландах
Движение Сопротивления в Нидерландах
Праведники народов мира в Нидерландах